A103 steht für:
 Bundesautobahn 103
 Autoroute A103, Autobahn in Frankreich
 A103 (Russland)

Abkürzung